Osoby o tym nazwisku:
 Lilana Panajotowa – bułgarska lekkoatletka
 Monika Panajotowa – bułgarska ekonomistka i polityk
 Nadeżda Panajotowa – bułgarska aktorka